Secrets ("segreti" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Secrets – film del 1924 diretto da Frank Borzage
 Segreti (Secrets) – film del 1933 diretto da Frank Borzage
 Secrets – film del 1943 diretto da Pierre Blanchar
 Sensi proibiti (Secrets) – film del 1971 diretto da Philip Saville
 Secrets – film del 1992 diretto da Michael Pattinson
 Il segreto (Secrets) – film del 1992 diretto da Peter H. Hunt
 Secrets – film del 1995 diretto da Jud Taylor

Letteratura 
 Menzogne (Secrets) – romanzo di Danielle Steel del 1985
 Secrets – libro per bambini di Jacqueline Wilson del 2002

Musica 
 Secrets – gruppo musicale statunitense
 Secrets – album di Herbie Hancock del 1976
 Secrets – album di Gil Scott-Heron del 1978
 Secrets – album di Robert Palmer del 1979
 Secrets – album di Toni Braxton del 1996
 Secrets – album dei The Human League del 2001
 Secrets – album di Allison Crowe del 2004
 Secrets – EP dei Diabulus in Musica del 2009
 Secrets – album dei Diabulus in Musica del 2010
 Secrets – singolo degli OneRepublic del 2010
 Secrets – singolo di Kat Graham del 2015, dall'album Roxbury Drive
 Secrets – singolo di Tiësto e KSHMR con Vassy del 2015
 Secrets – singolo di The Weeknd del 2017
 Secrets – singolo di Pink del 2018
 Secrets – singolo di Becky G del 2019
 Secrets – singolo di Regard e Raye del 2020

Televisione 
 Secrets – soap opera
 Fuga di notizie (Secrets) – episodio della seconda stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 
 Secret
 The Secret